Gap se poate referi la:

Localități 
 Gap, oraș în Franța
 Gap, oraș în Statele Unite ale Americii
 The Gap, suburbie a orașului australian Brisbane

Formule chimice 
 GaP, simbol pentru Fosfură de galiu
 GaP, simbol pentru Fosfat de gliceraldehidă 3

Altele 
 GIUK Gap, concept care ilustrează spațiul maritim extrem de larg și penetrabil
 Gap Connah's Quay FC, club de fotbal din Flintshire, Țara Galilor
 Gap Inc., companie de retail de îmbrăcăminte din Statele Unite